{{Шахматная диаграмма|tright|Ф. Сааведра, Ж. Барбье «Weekly citizen» (Глазго), 1895 |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |kl|pl|  |  |  |  |  
 |  |  |  |rd|  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  
 |kd|  |  |  |  |  |  |  
|Белые начинают и выигрывают}}Этюд Сааведры, называемый также «этюд Сааведры — Барбье», — один из самых знаменитых шахматных этюдов. Назван в честь проживавшего в Шотландии испанского священника Фернандо Сааведры (1849–1922), который обнаружил выигрывающий вариант в позиции Жоржа Барбье, ранее считавшейся ничейной. 

Изысканная красота этюда стала подлинным открытием. «Настоящий шахматный спектакль!.. Во всей шахматной литературе не найти столь остроумного и насыщенного финала при таком скромном материале», писал Анатолий Карпов. Шедевр Сааведры вызвал многочисленные подражания и послужил мощным стимулом для шахматных композиторов XX века в их стремлении усилить эстетическую сторону этюда и парадоксальную, зрелищную сторону решения.

 Решение этюда 
 
 
.
 1. c7 Лd6+ 2. Крb5! (2.Крc5? Лd1 и Лc1+, или 2. Крb7? Лd7) Лd5+ 3. Крb4 Лd4+ 4. Крb3 (можно и 4. Крc3 Лd1 5.Крc2 Лd4 с тем же продолжением) Лd3+ 5. Крc2 Лd4! (ожидая 6.c8Ф? Лc4+! 7.Ф:c4 пат)
 6. c8Л!! Лa4 (угрожало 7. Лa8×)
 7. Крb3! и ввиду угрозы мата чёрные теряют ладью.

 История 
 
Этюд Сааведры является финалом долгой и занимательной истории. Началась она в 1875 году с партии между 
английскими шахматистами Ричардом Фентоном и Уильямом Поттером. В показанной справа позиции игра продолжалась так: 1. Л:h3 Кр:h3 2.  Крc6 Л:a5 3.b7 Лa6+, после чего игроки согласились на ничью.  Однако, как отметил Иоганн Цукерторт в журнале «City of London Chess Magazine» в том же 1875 году, белые могли выиграть, сыграв 4. Крс5 (но не 4. Крb5 Лa1, и ничья) 4... Ла5+ 5. Крc4 Лa4+ 6. Крс3 Ла3+ 7. Крb2, и чёрные не могут помешать появлению белого ферзя. Эту идею указали английские теоретики эндшпиля И. Клинг и Б. Горвиц ещё в 1853 году.

27 апреля 1895 года чемпион Шотландии Жорж Эмиль Барбье опубликовал в своей шахматной колонке газеты «Weekly Citizen» (Глазго) статью, посвящённую памяти Поттера (скончавшегося в марте 1895 года). Заметка содержала показанную слева позицию. Барбье сообщил, что это позиция из партии Фентон — Поттер, хотя это не соответствовало действительности, и предложил читателям найти путь к выигрышу белых.

4 мая Барбье опубликовал решение (аналогичное указанному Цукертортом) и дал читателям новое задание: доказать, что если переместить чёрного короля с h6 на a1, то чёрные могут добиться ничьей. 11 мая он сообщил решение, которое до 6-го хода совпадало с приведенным выше этюдом Сааведры и заканчивалось патом: 6. c8Ф Лc4+! 7.Ф:c4 пат. Вероятно, Барбье нашёл эту идею в этюде американского шахматиста  (1830—1915), опубликованном в 1864 году (см. диаграмму).

Решение этюда Кука:1. Лb6+ Крc72. Лb4! c1Ф3. Лc4+! Ф:c4 пат

18 мая та же газета опубликовала замечание местного католического священника Фернандо Сааведры, который обнаружил, что в позиции Барбье вместо 6. c8Ф выигрывает 6. c8Л!! Сааведра не был сильным шахматистом, и данный вариант является его единственным достижением в шахматном мире.

В январе 1902 года Глазго посетил немецкий шахматист и журналист Рихард Тейхман, который сам увлекался этюдной композицией. В местном шахматном клубе ему показали этюд Сааведры. На шахматном чемпионате в Монте-Карло Тейхман рассказал об этом Эммануилу Ласкеру, который пришёл в восторг. Современная форма этюда, с пешкой на c6 и ходом белых, была впервые опубликована Ласкером в газете «The Brooklyn Daily Eagle»  1902 года, подробную статью разместила также австрийская шахматная газета «Wiener Schachzeitung». С этого момента начинается всемирная слава этюда.

 Тема Сааведры в этюдах других авторов 
Находка Сааведры вызвала всеобщее восхищение. Этюд стал широко известным, его тема была развита во многих этюдах разных авторов. Среди продолжателей темы — А. А. Троицкий, братья Василий и Михаил Платовы, Г. Венинк, Т. Б. Горгиев, В. О. Гальберштадт, М. С. Либуркин и многие другие. Сходные мотивы содержатся и в этюде А. С. Селезнёва (см. статью о нём).

 Братья Платовы 
Одними из первых тему развили братья Василий и Михаил Платовы, которые добавили белого слона и задачный мотив «римской темы» (отвлекающая жертва слона на 6-м ходу).

Решение:1.  Крb4! Лf52.  c6 Л:h53.  c7 Лh4+ Нельзя 3... Лh8 4. Сe5+, но, на первый взгляд, у чёрных вечный шах — белый король не может уйти ни на c2 из-за потери слона с шахом, ни на b7 из-за Лh7, ни на e6 из-за Лc5. Здесь можно оценить правильный выбор первого хода: в случае 1. Крc4? к ничьей в данный момент приводит 3…Л:h2, а при 1. Крd4? — 3…Лh8.4.  Крb5 Лh5+5.  Крb6 Лh6+6.  Сd6!! Л:d6+7.  Крb5 и далее «по Сааведре».

 Генри Венинк 

Решение:1. c7 d4. На 1... Лc2 последовало бы 2. Сc5, и пешка проходит. Бесперспективно и 1... Лb2+ 2. Крc3. Теперь же пешка перекрыла слона, и в случае 2. c8Ф чёрные дают вечный шах.2. С:d4!! Л:d4+, далее «по Сааведре».

 Алексей Троицкий 
Патриарх российской шахматной композиции Алексей Троицкий представил тему Сааведры в оригинальной модификации, с напряжённой борьбой и остроумными замыслами сторон.

Решение:1. h7. Если 1. Кр:d6?, то 1... Сf5 2. Крe5 Cb1 3. Лd6+ Крb7 4. Лd7+ Крc6 5. h7 Лg5+ с ничьей1... Лg5+2. Кр:d6 Л:h53. Крc7! (угрожая матом) Сe64. Крb8! (угрожая новым матом) Сd55. Л:d5!! Л:d56. h8Л!! Вариация Сааведры. После 6. h8Ф? Лd8+! 7. Ф:d8 пат, теперь же грозит 7. Лh6+ с матом.6... Лd6
7. Крc7!

Марк Либуркин 
Среди лучших этюдов, развивающих тему Сааведры — этюд Марка Либуркина; в нём даже два превращения пешки в слабые фигуры.

Решение:
1.  Кc1. Здесь игра разветвляется на два варианта, первый из которых аналогичен этюду Сааведры.

(A) 1...Л:b5 (1... Крb2 нельзя из-за вилки 2.  Кd3+)
 2. c7 Лd5+ 3. Кd3! Л:d3+ 4. Крc2 Лd4 5. c8Л!! Лa4 6. Крb3! 

(B) 1... Лd5+
 2. Крс2 (2. Кd3? Л:d3+ 3. Крc2 Лd5! 4. Крc3 Л:b5, или 2. Крe2? Л:b5 3.c7 Лe5+ с ничьей) Лc5 +
 3.  Крd3! На ошибочное 3. Крd2? последует 3... Л:b5 4.c7 Лb2+! 5. Крd1 Лc2! 6.  Кр:c2 пат.
 3... Л:b5 (3...Л:c1 4. Крd4, затем 5. Крd5 и 6. b6)
 4. c7 Лb8! Теперь нельзя 5. Кb3+ Л:b3+ 6. Крc2 Лb2+! 7. Крс1 (7. Крс3?? Крb1!) Лb1+ с вечным шахом.
 5. cbС!! и белые выигрывают.

Виталий Гальберштадт 
Этюд В. О. Гальберштадта содержит тонкие позиционные маневры белого короля. Отметим, что эта вариация этюда Сааведры не содержит дуали Крb3(c3).

Решение:
1. c6 Вариант 1. d4? Лc3 2. Крd6 Крb2 3. c6 Крb3 4. d5 Крc4 5. c7 Крd4 ведёт лишь к ничьей.
1... Лf2
2. c7 Нельзя 2. d4? Лc2 3. d5 Крb2 4. Крd7 Крc3 5. c7 Крd4 6. d6 Крd5 =.
2... Лe2+
3. Крf7! Нельзя пускать ладью на e8.
3... Лf2+
4. Крg7 По-прежнему нужна точность: 4. Крg6? Лf8 5. d5 Лc8 =.
4... Лg2+
5. Крf6 Лf2+ Если 5... Лg8, то 6. Крe7 Крb2 7. d4 Крc3 8. d5 с выигрышем.
6. Крe5 Лe2+
7. Крd4 Л:d2+
8. Крc3 Лd1
9. Крc2, далее «по Сааведре».

Тигран Горгиев 
Этюд Т. Б. Горгиева впечатляет характерной для этого этюдиста яркой фигурной борьбой.

Решение:
1. c7 e2
2. К:e2 Лd2+
3. Сd5! Л:d5+
4. Крc6 Лd2
5. Кd4! Л:d4
6. Крb5 Лd5+, далее «по Сааведре».

Давид Гургенидзе 
Д. А. Гургенидзе дал оригинальную реализацию темы с минимальным добавлением материала — в ней, в отличие от этюда Сааведры, в разных вариантах встречаются четыре пата, а превращение пешки в ладью происходит не до, а после жертвы чёрной ладьи.

Решение:
1. Кe2! Ход 1. Крc4? Лd2! (1... Лd1 2. Кe2 с выигрышем) 2. Крc3 Лd5 3. Крc4 (или 3. c8Ф Лc5+, и первый пат) Лd2 — позиционная ничья.
1... Крa5! 1... Лd2 2. Кc3+
2. Крc4 (2. c8Ф? Лc3+ 3. К:c3, и второй пат) Лd6!
3. Кd4! (3. c8Ф? Лc6+, и третий пат) Лс6+
4. К:c6+ Крb6
5. c8Л! После 5. c8Ф? был бы четвёртый пат.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Шахматная композиция
С
Эндшпиль